Dit artikel geeft een overzicht van FC Emmen in het seizoen 2021/2022. FC Emmen komt dit seizoen uit in de Eerste divisie en de KNVB Beker. FC Emmen wordt kampioen van de Eerste divise en promoveert zodoende naar de Eredivisie.

Resultaten

Seizoensresultaten

Aantal punten per speelronde 
{| class="wikitable" style="width:100%; font-size:85%;"
|- valign=top
! align=center| Speelronde
! align=center| 1
! align=center| 2
! align=center| 3
! align=center| 4
! align=center| 5
! align=center| 6
! align=center| 7
! align=center| 8
! align=center| 9
! align=center| 10
! align=center| 11
! align=center| 12
! align=center| 13
! align=center| 14
! align=center| 15
! align=center| 16
! align=center| 17
! align=center| 18
! align=center| 19
! align=center| 20
! align=center| 21
! align=center| 22
! align=center| 23
! align=center| 24
! align=center| 25
! align=center| 26
! align=center| 27
! align=center| 28
! align=center| 29
! align=center| 30
! align=center| 31
! align=center| 32
! align=center| 33
! align=center| 34
! align=center| 35
! align=center| 36
! align=center| 37
! align=center| 38
! align=center| Totaal
|-
! align=center | Punten
| align=center | 1
| align=center | 0
| align=center | 3
| align=center | 0
| align=center | 0
| align=center | 3
| align=center | 3
| align=center | 3
| align=center | 3
| align=center | 0
| align=center | 3
| align=center | 3
| align=center | 3
| align=center | 1
| align=center | 3
| align=center | 1
| align=center | 3
| align=center | 0
| align=center | 3
| align=center | 3
| align=center | 3
| align=center | 3
| align=center | 3
| align=center | 3
| align=center | 1
| align=center | 3
| align=center | 0
| align=center | 3
| align=center | 3
| align=center | 3
| align=center | 3
| align=center | 3
| align=center | 1
| align=center | 3
| align=center | 3
| align=center | 3
| align=center | 0
| align=center | 3
! align=center | ''83|}

 Aantal punten na speelronde 

 Stand na speelronde 

 Aantal doelpunten per speelronde 

 Wedstrijdresultaten 
 Eerste divisie 

 KNVB Beker Eerste rondeTweede ronde Selectie 
 Technische staf 

 Spelers en -statistieken 

Mutaties
 Aangetrokken ZomerTussentijdsWinter Vertrokken ZomerWinter'''

FC Emmen naar seizoen
Emmen, FC